Tous les ans depuis 1921, à l'exception de la période entre 1940 et 1946, l'association mondiale anationale (en espéranto : Sennacieca Asocio Tutmonda ou SAT) organise un congrès mondial, généralement dans une ville d'Europe.

2013 -  
La résidence étudiante universitaire Chaminade de Madrid a accueilli le congrès et a fourni l'hébergement aux 104 congressistes.

Le congrès a été l'occasion de la parution de divers ouvrages édités pour l'occasion : le nouveau libre de , Poésie : une arme chargée de futur, anthologie de poésie révolutionnaire et engagée, et chez la Section Coopérative d'Édition de SAT (SAT-EFK) le film tant attendu Esperanto de Dominique Gautier, dont SAT-Amikaro a financé la production et une nouvelle bande-dessinée originale de  : BoRoKo -- Bildaj Resumoj de Klasikaĵoj (« Résumé en Images de Classiques »), œuvres classiques parodiquement « révisées » sous forme de BD.

Une journée d'excursion a été organisée à Tolède. L'après-congrès qui s'est déroulé du 5 au  a permis aux participants de visiter  les villes voisines d'Avila et Ségovie et de faire des excursions aux lieux romans du nord de la province de Madrid.

Rencontre espérantiste
Congrès annuel